Salazar kan som auktorsförkortning betyda:

 Julián A.Salazar
 Gerardo A. Salazar

Robotskapade auktorsförkortningar